Nyqvist är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
Nyqvist 1 469
Nykvist 1 416
Nyquist 498
Totalt blir detta 3 383 personer.

Personer med efternamnet Nyqvist eller med varianter av detta namn
 Ann-Christin Nykvist (född 1948), ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Arild Nyquist (1937–2004), norsk författare, musiker, scenartist
 Bengt Nyquist (född 1932), musikforskare, författare, radioman
 Camilla Nyquist (aktiv 2001–2003), friidrottare, medeldistanslöpare
 Carl-Erik Nyquist (född 1936), svensk civilingenjör samt tidigare företagsledare och generaldirektör
 Carl-Gustaf Nykvist (född 1953), filmregissör, fotograf och producent
 Conny Nyquist (1886–1967), arkitekt
 Eva Nykvist (född 1961), sångerska
 Gerd Nyquist (1913–1984), norsk författare.
 Georg Nyqvist (1804–1867), politiker i bondeståndet.
 Gustaf Nyqvist (1883–1962), militär
 Gustav Nyquist (född 1989), ishockeyspelare
 Harry Nyquist (1889–1976), svensk-amerikansk elektroingenjör och fysiker
 Ivar Nyqvist (1868–1936), byggnadsingenjör och arkitekt
 Jens Nykvist (född 1968), militär
 Johan Nyqvist (1820–1887), apotekare
 Johannes Nyqvist (1835–1906), smed och politiker
 Karl E. Nyqvist (1903–1984), fackföreningsman, kommunalpolitiker och släktforskare
 Michael Nyqvist (1960–2017), skådespelare och författare
 Nils Nykvist (född 1926), skogsvetare
 Ola Nyquist (född 1925), forskare och politiker
 Orvar Nyquist (född 1933), bergsingenjör och företagsledare
 Otto Nyquist (1835–1894), norsk militär och militärskriftställare
 Ralph Nykvist (född 1944), fotograf
 Stefan Nykvist (född 1976), organist, dragspelare, dansbandsmusiker
 Sven Nykvist (1922–2006), filmfotograf, regissör, manusförfattare och producent
 Thomas Nyqvist (född 1955), finländsk konstnär
 Ulla-Carin Nyquist (född 1954), dramaturg, manusförfattare och kompositör
 Yngve Nyquist (1922–1985), personalintendent och politiker, socialdemokrat
 Yngwe Nyquist (1880–1949), skådespelare, opera- och operettsångare
 Åke Nyqvist (1924–2001), advokat

Se även
 Nydqvist, svenskt efternamn

Källor

Svenska efternamn